

Patronymes 
Tsyganov (masculin ; ) ou Tsyganova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Natalia Tsyganova (1971-), athlète russe, spécialiste du 800 mètres
 Valeri Tsyganov (1956-), skieur alpin soviétique

Patronyme russe